viudes, conjunt de dones que han perdut el seu cònjuge, vegeu viduïtat
 Taxonomia:
 viudes o milana (rajada)
 viudes o corniol, espècie de planta ranunculàcia
 viudes o Scabiosa
 viudes o Scabiosa atropurpurea
 Biografies:
 Adrián Viudes Girón (Madrid, 1844 - 1904), terratinent, polític i periodista valencià, tercer marquès de Río Florido i diputat 
 Francisco Viudes Girón (?, 1863 - Alacant, 1917), aristòcrata i polític valencià
 Joan Viudes Sánchez (Barcelona, 1967), atleta i corredor de fons i mig fons català.
 José Viudes Sevilla (Alacant, 1863 - 1928), director, compositor i editor
 José Adrián Viudes Gardoqui (Sant Joan d'Alacant, 1799 - Madrid, 1877), aristòcrata i polític valencià, II Marquès de Rio-Florido 
 Toponímia:
 Ca les Viudes, edifici de Porrera (Priorat) 
 Cal Viudes, edifici del municipi de Fondarella (Pla d'Urgell) 
 Carena de les Viudes, serra al municipi de Veciana a la comarca de l'Anoia
 Platja de les Viudes, platja de sorra situada a la costa sud del terme municipal de Peníscola 
 Tossal de les Viudes (Artesa de Segre), muntanya al municipi d'Artesa de Segre, a la comarca de la Noguera
 Tossal de les Viudes (Guixers), muntanya de 1.379 metres que es troba entre els municipis de Montmajor
 Miscel·lània:
 Coca de les viudes, coca de massa de full, porta cabell d'àngel i trossets d'ametlla marcona sencera per sobre i sucre bolado 
 El cim de les viudes, pel·lícula irlandeso-britànica dirigida per John Irvin, estrenada l'any 1994